Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Pearl, pearl signifiant perle en français : 
 le , un vaisseau de  rang de 42 canons lancé en 1708, un détachement de son équipage sous les ordres du lieutenant Robert Maynard tue Barbe Noire en 1718, bateau détruit en 1722 ;
 le , un vaisseau de  rang de 42 canons lancé en 1726, vendu en 1744 ;  
 le , un vaisseau de  rang de 44 canons lancé en 1744, vendu en 1759 ;  
 le , un vaisseau de  rang de 32 canons lancé en 1762, renommé Prothee en 1825, vendu en 1832, sert durant la campagne d’Égypte (, ) ;
 le , un sloop de 20 canons lancé en 1828 ;
 le , une corvette de 21 canons lancée en 1855 ;
 le , un croiseur de la classe Pearl lancé en 1890, vendu pour destruction en 1906.

Pearl